Finitheit bezeichnet:

 In der Informatik: die Eigenschaft eines Verfahrens, endliche Länge zu besitzen, siehe Algorithmus.
 In der Mathematik: siehe Endlichkeit
 In der Sprachwissenschaft: eine grammatische Kategorie von Verben, die in  finite Formen und Infinitivformen unterteilt ist.